Dumitru Popescu poate fi:

 Dumitru Popescu (n. 1928), zis „Dumnezeu”, om politic, jurnalist, prozator, poet și memorialist român
 Dumitru Popescu (deputat) (n.1935), deputat român în legislatura 1996-2000
 Dumitru Popescu (fotbalist) (n. 1995), fotbalist din Republica Moldova
 Dumitru Popescu (antreprenor) (n. 1977), inginer aerospațial român
 Dumitru Popescu (preot) (1929-2010), teolog român, profesor, profesor universitar, membru de onoare al Academiei Române
 Adrian Dumitru Popescu-Necșești (1924-1998), senator român în legislatura 1992-1996
 Dumitru Radu Popescu (1935-2023), scriitor, prozator, dramaturg, scenarist de film și academician român
 Dumitru I. Popescu (1883-1970), general român, secretar general al Ministerului Apărării (1928-1931)

Vezi și 
 Popescu (dezambiguizare)